

Geografia
Argentina
 Partido di Zárate – dipartimento
 Zárate – capoluogo del dipartimento omonimo

Persone 
 Ariel Zárate (1973) – ex calciatore argentino
 Carlos Isagani Zarate (1967) – politico filippino
 Eladio Zárate (1942–2022) – calciatore paraguaiano 
 Gonzalo Zárate (1984) – calciatore argentino
 Mauro Zárate (1987) – calciatore argentino
 Noe Zárate – calciatore messicano
 Roberto Zárate (1932-2013) – calciatore argentino
 Rolando Zárate (1978) – calciatore argentino
 Sergio Zárate (1969) – ex calciatore argentino
 Carlos Zárate Serna – pugile messicano
 Carlos Zárate Fernández – ciclista spagnolo
 Agustín de Zárate – storico spagnolo
 Juan Ortiz de Zárate – esploratore e conquistador spagnolo

Altro
 Ponti Zárate Brazo Largo – ponti stradali argentini